Нина Васильевна Смирнова:
 Смирнова, Нина Васильевна (1899—1931) — русская советская писательница.
 Смирнова, Нина Васильевна (1920—2014) — советская чемпионка СССР по лыжным гонкам и в гребле на байдарке-двойке; тренер женской и мужской сборных СССР.